Christophorusfenster steht für:
 Christophorusfenster (Guern)
 Christophorusfenster (Landsberg am Lech)